Geografie
Tribunal (metrostation), metrostation in Madrid
Tribunal (Straatsburg), wijk in Straatsburg, Frankrijk

Aflevering
Tribunal (Star Trek), aflevering van Star Trek: Deep Space Nine
Tribunal (Outer Limits), aflevering van The Other Limits

Overig
Russell Tribunal, oorlogstribunaal in Stockholm